Amwrosij Janowśkyj (ukr. Амвро́сій Яно́вський, ur. 1810, zm. 1884) – ukraiński działacz polityczny i oświatowy, pedagog, c.k. radca szkół, doktor filozofii.

Był dyrektorem gimnazjum we Lwowie i inspektorem oświatowym gimnazjów Galicji. W latach 1861-1883 był posłem do Sejmu Krajowego Galicji, i austriackiego parlamentu, oraz od 1862 przewodniczącym komisji nadzorującej tworzeniu podręczników dla ukraińskich gimnazjów. Pierwszy przewodniczący Ruskiego Towarzystwa Pedagogicznego Ridna Szkoła.

W I kadencji Sejmu Krajowego wybrany w IV kurii obwodu Żółkiew, w okręgu wyborczym nr 47 Lubaczów-Cieszanów.

Literatura 
 Encyklopedia ukrainoznawstwa
 Stanisław Grodziski - "Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993, 
 "Wykaz Członków Sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego xięstwa Krakowskiego 1863", Lwów 1863.

Ukraińscy politycy
Ukraińscy posłowie do Rady Państwa w Wiedniu
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu I kadencji
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu II kadencji
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu III kadencji
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu IV kadencji
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu V kadencji
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu VI kadencji
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji I kadencji
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji II kadencji
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji III kadencji
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji IV kadencji
Ukraińscy pedagodzy
Urodzeni w 1810
Zmarli w 1884